Daehyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daehyeon-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,  
 Daehyeon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,